К'ініч-Муваахн-Холь II (д/н — бл. 648) — ахав Мутуля у 620—640-х роках.
 Яхав-Чан-Муваахн I (д/н — 4 серпня 605) — ахав Шукальнааха у 600—605 роках.